Ford, amerikai autómárka
 Ford, angol családnév

 Amerikai Egyesült Államok
 Ford (Georgia)
 Ford (Kansas)
 Ford (Kentucky)
 Ford (Virginia)
 Ford (Washington)
 Ford (Wisconsin)

 Egyesült Királyság
 Ford (Argyl)
 Ford (Buckinghamshire)
 Ford (Derbyshire)
 Ford (Gloucestershire)
 Ford (Merseyside)
 Ford (Northumberland)
 Ford (Shropshire)
 Ford (West Sussex)
 Ford (Wiltshire)